Луиджи Скотти ()
 Скотти, Луиджи (род. 1932) — итальянский юрист.
  (1936—2008), итальянский политик, сенатор, член партии Вперёд, Италия.